{{Ficha de noble
|nombre = Ana Hyde
|título = Duquesa de York y Albany 
|imagen = Anne Hyde by Sir Peter Lely.JPG
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Windsor, Berkshire 
|fecha de defunción =  (34 años)
|lugar de defunción = Palacio de St. James, Londres 
|lugar de entierro = Abadía de Westminster
|consorte = Jacobo II de Inglaterra
|descendencia = 
 Carlos, duque de Cambridge
 María II de Inglaterra
 Jacobo, duque de Cambridge
 Ana I de Gran Bretaña
 Carlos, Duque de Kendal
 Edgardo, duque de Cambridge
 Enriqueta de York
 Catalina de York
|padre = Edward Hyde, I conde Clarendon
|madre = Frances Aylesbury
|escudo = Anne Hyde Arms.svg
}}

Ana Hyde nació en Cranbourne Lodge, en Windsor, Berkshire, el 12 de marzo de 1637, siendo la mayor de los 3 hijos de Eduardo Hyde -luego creado  conde de Clarendon- y de Frances Aylesbury, su segunda esposa.

El padre de Ana fue el consejero principal del rey Carlos II durante el exilio de los Estuardo luego de la Guerra Civil Inglesa; fue entonces cuando la joven conoce al duque de York -el futuro rey Jacobo II-. La pareja contrae matrimonio secretamente en la ciudad de Breda (Países Bajos) el 24 de noviembre de 1659.

La ceremonia formal de matrimonio se llevó a cabo en Worcester House, el 3 de septiembre de 1660. Ana estaba con 8 meses de embarazo del primero de los 8 hijos que nacerían de su matrimonio; lamentablemente, solo llegaron a la edad adulta dos hijas: María y Ana, las cuales serían reinas de Inglaterra más adelante.

Algunos años más tarde, la duquesa de York abraza la fe católica, para horror de sus familiares protestantes. Su esposo Jacobo sigue su ejemplo poco después. El rey Carlos II les permite profesar libremente el catolicismo, pero exige que sus hijas sean educadas como protestantes.

El 9 de febrero de 1671 da a luz a su octavo y último hijo, una niña que recibe el nombre de Catalina. Un mes más tarde, el 31 de marzo, Ana muere víctima de cáncer, en el palacio de St. James, a los 34 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Westminster.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Conversos al catolicismo desde el anglicanismo
Sepultados en la abadía de Westminster
Duquesas de York
Jacobo II de Inglaterra